Kibler ist der Familienname folgender Personen:
 Artur Kibler (* 1944), österreichischer Fußballspieler
 Belva Kibler (1914–1983), US-amerikanische Opernsängerin (Mezzosopran)
 Ewald Kibler (* 1981), österreichischer Fußballspieler und Hochschullehrer
 Jason Kibler (* 1972), US-amerikanischer Turntablist und Jazzmusiker, besser bekannt als DJ Logic
 Michael Kibler (* 1963), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Kiebler